Ascención är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Ascensión och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Ascención ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ascención är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är Cerros Colorados,  meter över havet,  km söder om Ascención.  Trakten runt Ascención är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Ascención är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Ascención är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Chihuahua